Petraro – frazione del comune italiano di Corigliano-Rossano, in Calabria
Petraro – frazione del comune italiano di Santa Maria la Carità, in Campania
Petraro – sito archeologico nel territorio comunale di Melilli, in Sicilia